Jinsuo kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jinsuo (socken i Kina), Jiangsu, 
 Jinsuo Xiang, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar